Die 17. Leichtathletik-Afrikameisterschaften (offiziell 17th CAA Safaricom African Senior Athletics Championships) fanden vom 28. Juli bis zum 1. August 2010 im Nyayo National Stadium von Kenias Hauptstadt Nairobi statt.

In 44 Wettbewerben, jeweils 22 für Männer und Frauen, traten über 800 Athleten  aus 46 Ländern an.

Ursprünglich sollten die Afrikameisterschaften, wie auf dem CAA-Kongress im April 2007 im senegalesischen Dakar beschlossen, vom 28. April bis zum 2. Mai 2010 im Moi International Sports Centre ausgetragen werden. Im September 2009 beschloss die Confédération Africaine d’Athlétisme die Veranstaltung zu verschieben, da die Vorbereitungen der kenianischen Organisatoren deutlich hinter ihrem Zeitplan zurücklagen. Drei Monate später wurde das Nyayo National Stadium als neue Wettkampfstätte benannt.

Ergebnisse

Männer

100 m

200 m

400 m

800 m

1500 m

5000 m

10.000 m

20 km Gehen

110 m Hürden

400 m Hürden

3000 m Hindernis

4-mal-100-Meter-Staffel

4-mal-400-Meter-Staffel

Hochsprung

Stabhochsprung

Weitsprung

Dreisprung

Kugelstoßen

Diskuswurf

Hammerwurf

Speerwurf

Zehnkampf

Frauen

100 m

200 m

400 m

800 m

1500 m

5000 m

10.000 m

20 km Gehen

100 m Hürden

400 m Hürden

3000 m Hindernis

4-mal-100-Meter-Staffel

4-mal-400-Meter-Staffel

Hochsprung

Stabhochsprung

Weitsprung

Dreisprung

Kugelstoßen

Diskuswurf

Hammerwurf

Speerwurf

Siebenkampf

Weblinks 

 Offizielle Website der Veranstaltung
 17th CAA Safaricom African Senior Athletics Championships – Final Reports auf der Website der Confederation of African Athletics (PDF, 1,7 MiB)

Fußnoten 

2010
Leichtathletikveranstaltung 2010
Afrikameisterschaften 2010
Sportveranstaltung in Nairobi